Села:
 Броварки — Полтавська область, Гадяцький район
 Броварки — Полтавська область, Глобинський район
 Броварки — Полтавська область, Лубенський район
 Броварки — Черкаська область, Золотоніський район